Ghanaische Fußballnationalmannschaft steht für:
 Ghanaische Fußballnationalmannschaft der Männer – Black Stars
 Ghanaische CHAN-Fußballnationalmannschaft – Local Black Stars
 Ghanaische U-23-Fußballnationalmannschaft – Black Meteors
 Ghanaische U-20-Fußballnationalmannschaft – Black Satellites
 Ghanaische U-17-Fußballnationalmannschaft – Black Starlets
 Ghanaische Fußballnationalmannschaft der Frauen – Black Queens
 Ghanaische U-20-Fußballnationalmannschaft der Frauen – Black Princesses
 Ghanaische U-17-Fußballnationalmannschaft der Frauen – Black Maidens